Cupitha är ett släkte av fjärilar. Cupitha ingår i familjen tjockhuvuden. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tjockhuvuden
Cupitha

en:Cupitha
no:Cupitha purreea